Бесор
 Босра